Nislbor (łac. nielsbohrium) – proponowana nazwa dla dwóch sztucznie wytworzonych pierwiastków transuranowych:

 pierwiastek 105 – nazwa "nislbor" proponowana przez Rosjan, ostateczna nazwa zatwierdzona przez IUPAC: dubn (dubnium)
 pierwiastek 107 – nazwa "nislbor" proponowana przez Niemców, ostateczna nazwa zatwierdzona przez IUPAC: bohr (bohrium)